Николай Буторин:
 Буторин, Николай Дмитриевич (1934—2013) — мастер-косторез холмогорской резной кости.
 Буторин, Николай Васильевич (1912—1960) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Буторин, Николай Николаевич (1893—1961) — советский театральный режиссёр.